Годао 208 (G208, 208国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском уезде Эрэн-Хото (аймак Шилин-Гол, автономный район Внутренняя Монголия) и заканчивается в городском округе Чанчжи (провинция Шаньси).

Дорога проходит через провинцию Шаньси и автономный район Внутренняя Монголия.

Общая протяженность дороги составляет 990 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания 

Дороги Китая